The District Attorney's Conscience – cortometraggio del 1912 diretto da James Kirkwood
The District Attorney's Conscience – cortometraggio del 1913 diretto da Arthur V. Johnson